Исповедующая церковь () — христианское движение Сопротивления в нацистской Германии.

История 
В 1933 году нацистский режим вынудил протестантские церкви Германии слиться в одну Немецкую евангелическую церковь, которая должна была бы поддерживать нацистскую идеологию. Во главе нового церковного образования оказались активисты движения Немецких христиан, поддерживавших Гитлера ещё до его прихода к власти. Церковная оппозиция была вынуждена уйти в подполье и для координации своих действий создала в сентябре того же года Пасторский Союз (). Этим союзом в 1934 была ратифицирована , основным автором которой был Карл Барт. Основной мыслью декларации было, что Церковь в Германии не является средством проведения нацистских идей, но существует только ради проповеди Христа.

Некоторые члены Исповедующей церкви участвовали в различных формах сопротивления, особенно в деле укрывания евреев от нацистского режима. В частности, судья Лотар Крейссиг (одновременно глава Саксонского синода) открыто выступил против нацистской программы эвтаназии Т-4, а позднее, после увольнения с должности судьи, укрывал у себя дома евреев.

Однако большинство членов Исповедующей Церкви были относительно осторожны в своих протестах. Лишь немногие решались на открытые акции против геноцида. К ним относится, например, берлинская диаконисса Марга Мёйзель. Она и две других женщины, члены Исповедующей церкви в Берлине, Элизабет Шмиц () и Гертруд Штевен (), были членами берлинского прихода, в котором Мартин Нимёллер служил пастором. Однако её усилия в том, чтобы призвать церковь открыто высказаться в поддержку евреев оказались безрезультатны. И Мёйзель, и Дитрих Бонхёффер осудили отказ Исповедующей Церкви, которая была организована специально для сопротивления нацистам, заниматься помощью евреям, за исключением небольшой прослойки тех, кто перешёл в христианство. Мёйзель так реагировала на нерешительное поведение Исповедующей церкви в 1935 году, говоря:

Тем не менее и такое сопротивление режиму вызывало недовольство у нацистской верхушки. В результате некоторые лидеры Исповедующей церкви (Мартин Нимёллер и другие) были отправлены в концентрационные лагеря, где часть из них погибла. Один из лидеров движения Дитрих Бонхёффер был заключён в тюрьме Тегель, откуда он был перемещён в концлагерь Флоссенбург и 9 апреля 1945 года повешен.

Примечания

Литература 
 на русском языке

 

 на других языках

Ссылки 

 Die Bekennende Kirche

Лютеранские внутрицерковные движения
Движение Сопротивления в Германии